Ахситан:

 Ахситан I — Ширваншах Ширвана в XII веке
 Ахситан II — правитель государства Ширваншахов (до 1260), сын Фарибурза III
 Ахситан III — Ширваншах в 1283 — 1294 годах.